Улица Фаворского — название улиц в ряде населённых пунктов.
 Улица Фаворского — улица в Павлове.
 Улица Фаворского — улица в Санкт-Петербурге.